Fischer kan syfta på:

 Fischer – ett efternamn samt personer med namnet
 Fischer (auktor) – en  auktorsförkortning för flera personer
 Fischer (företag) – en österrikisk tillverkare av skidutrustning
 S. Fischer Verlag – ett bokförlag i Frankfurt am Main i Tyskland
 Gustav Fischer Verlag – ett tyskt bokförlag specialiserat på vetenskaplig litteratur